Стрельба в Капитолии США — инцидент, совершённый в здании Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия 1 марта 1954 года четырьмя пуэрториканцами-националистами.

Атака 
Четверо пуэрто-риканских националистов Лолита Леброн, Рафаэль Кансель Миранда, Андрес Фигероа Кордеро и Ирвин Флорес Родригес развернули пуэрторианский флаг и произвели тридцать выстрелов из полуавтоматических пистолетов из Дамской галереи зала Палаты представителей в Капитолии США. В этот момент представители 83-го Конгресса обсуждали законопроект об иммиграции. Стрелявшие были сторонниками независимости Пуэрто-Рико от Соединённых Штатов. В результате нападения были ранены 5 конгрессменов:

  (штат Мичиган)
  (штат Теннесси)
  (штат Айова)
  (штат Мэриленд) 
  (штат Алабама)

Все нападавшие были арестованы на месте преступления.

Последствия 
Лолита Леброн, Рафаэль Кансель Миранда, Андрес Фигероа Кордеро и Ирвин Флорес были признаны виновными в покушении на убийство и других преступлениях приговорены к разным срокам заключения. В 1978 году президентом Картером их приговоры были смягчены, позже все четверо вернулись в Пуэрто-Рико.

См. также 

 
 Штурм Капитолия

События 1 марта
1954 год в США
Капитолий США